Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Noord-Centrale Voetbalbond, voormalig voetbalbond uit de regio Zwolle
Nederlandse Christen Vrouwenbond